IX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1970 – odbyły się w Meksyku. Maskotka mistrzostw przedstawia małego chłopca Juanito ubranego w strój piłkarski reprezentacji Meksyku trzymającego pod pachą piłkę oraz mającego na głowie sombrero.

Kolejność na podium:
 
 
  RFN
 

Brazylijczycy po raz trzeci sięgnęli po Złotą Nike, zdobywając tym samym ten puchar na własność. W drużynie Canarinhos szczególnie dobrze zaprezentowali się najlepszy snajper tej drużyny – Jairzinho, pomocnicy Tostão i Rivelino, kapitan Carlos Alberto i nazywany "królem futbolu" Pelé.
Poza grą Brazylii w pamięci pozostał półfinałowy pojedynek Niemców z Włochami. Od 8 minuty Włosi prowadzili 1:0, jednak drużyna RFN wyrównała w ostatniej minucie. W dogrywce padło 5 bramek. Prowadzenie obejmowała raz jedna, raz druga drużyna. Ostatecznie lepsza okazała się drużyna włoska, zwyciężając 4:3. W turnieju zadebiutowały reprezentacje Izraela, Maroka i Salwadoru.

Królem strzelców został Gerd Müller (10 bramek).

Kwalifikacje 
W eliminacjach wystartowało 75 reprezentacji narodowych z 6 kontynentów.

Składy drużyn

Stadiony 
 Meksyk, Estadio Azteca
 Puebla, Estadio Cuauhtemoc
 Toluca, Estadio Luis Dosal
 Guadalajara, Estadio Jalisco
 León, Estadio Guanajuato

Faza grupowa 
Wszystkie czasy lokalne (UTC-6)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA 1970

BRAZYLIA TRZECI TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców turnieju 
10 bramek
  Gerd Müller
7 bramek
  Jairzinho
5 bramek
  Teófilo Cubillas
4 bramki
 Pelé
  Anatolij Byszowiec
3 bramki
  Rivelino
  Luigi Riva
  Uwe Seeler

Linki zewnętrzne 
 
 RSSSF